Dowden est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1839-1907), homme politique américain en Louisiane
 (né en 1942), philosophe et professeur américain
 (né en 1968), joueur américain de football américain
 (1843-1913), critique et poète irlandais
 (1868-1949), medium spiritualiste irlandaise
 (1840-1910), évêque et historien irlandais
 (né en 1950), professeur britannique d'études classiques
Oliver Dowden (né en 1978), homme politique conservateur britannique
 (né en 1949), journaliste britannique en affaires africaines
 (1929-2001), joueur américain de football américain

Homonymie de patronyme